Ламин () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический микрорегион Висоза. Население составляет 3598 человек на 2006 год. Занимает площадь 118 160 км². Плотность населения — 30,5 чел./км².

Праздник города — 31 мая.

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 9 385 441,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 2 612,15 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,691 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс